Сезон 1943/44 — 34-й сезон в истории венской «Аустрии», а также 33-й сезон подряд, который клуб провёл в высшем дивизионе австрийского футбола.

В связи с аншлюсом чемпионат Австрии в этом сезоне официально считался частью чемпионата Германии в составе спортивного района «Юго-Восток» и носил название Оберклассе.

Оберклассе

Турнирная таблица 
В апреле 1944 года клуб «Аматёре» из Штайра покинул розыгрыш чемпионата, а результаты всех матчей с его участием были аннулированы.

Матчи 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок Германии 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Товарищеские матчи

Статистика игроков 
Статистика приведена без учёта аннулированного матча.

Примечания

Ссылки 
Austria Wien Archiv — Die Online Statistik
Чемпионат Австрии 1943/44 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок Германии 1943 на сайте AustriaSoccer.at

1943/1944
Аустрия Вена